Lake Stevens ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Stevens (See), See im Snohomish County im Bundesstaat Washington
 Lake Stevens (Stadt), Stadt im Snohomish County im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Stevens Lake